Natriumalginaat, een verdikkingsmiddel
 Europese weg 401, een weg van Saint-Brieuc naar Caen